Турска се први пут појавила на Олимпијским играма 1908. године, од тада Турска је пропустила само три пута Летње олимпијске игре, 

На Зимским олимпијским играма Турска је први пут учествовала 1936. године и од тада је пропустила само на три зимске олимпијаде, али и поред тако бројног учешћа није никада освојила ниједну олимпијску медаљу.

Турска није никада била домаћин олимпијских игара.

Турски олимпијци су закључно са 2008. годином освојили 82 медаља на олимпијадама и све оне су биле са на летњих игара. 

Национални олимпијски комитет Турске (-{National Olympic Committee of Turkey}-) је основан 1908. и признат од стране МОКа 1911. године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља на ЛОИ

Освојене медаље на ЗОИ

Спољашње везе 
 
 

Турска на олимпијским играма